Rapido – attrezzo usato nella pesca commerciale
 Rapido – particolare tipo di treno
 Rapido – fiume del Lazio
 Rapido – indicazione di tempo musicale
 Rapido – avviso della Regia Marina

Altri progetti